Louchet peut désigner :

une sorte de bêche utilisée par les pépiniéristes

  (1890-1973), général français ;
Louis Louchet, homme politique ;
Paul Louchet, peintre